Messier 97, planetarna maglica u zviježđu Veliki medvjed
 M-97 (autoput u Michiganu, SAD)